Christian Ertel ist der Name folgender Personen:

* Christian Ertel (Schrittmacher), deutscher Schrittmacher im Radsport
 Christian Ertel (Rettungsschwimmer) (* 1990), deutscher Rettungsschwimmer